В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Бричанского района входит 39 населённых пунктов, в том числе:
 2 города — Бричаны (), Липканы ();
 17 сёл, не входящих в состав коммун;
 20 сёл, входящих в состав 9 коммун.

Примечания 

Бричанский район
Бричанский район